L’Organisation pour le Climat et l’Économie Circulaire (OCCE) est une fédération d’intérêt général d’acteurs de l’économie circulaire. Fondée en 2018, elle est née en réponse aux exigences de l’agenda 2015 de l’Union Européenne et de son plan d’action intitulé « boucler la boucle». L’OCCE vise à faire émerger un modèle économique adapté au Green New Deal au niveau européen et à l’international.  La fédération est un acteur important de la plateforme des acteurs européens de l'économie circulaire.

Organisation 
L’Organisation pour le Climat et l’Économie Circulaire (OCCE) est officiellement enregistrée en tant qu’association sans but lucratif de droit belge avec son siège à Bruxelles. La fédération a pour objectif  de participer à la mise en place d’une politique favorable à la protection des écosystèmes et du climat, mais également à l’émergence de nouveaux modèles économiques fondés sur la circularité (transformation des déchets en de nouvelles ressource). 

Pour démontrer la performance des modèles circulaires, l’Organisation pour le Climat et l’Économie Circulaire (OCCE) met à disposition des outils de simulation en ligne. Ces outils permettent d’évaluer l’impact économique de la circularité : préservation et création de valeur, création d’emplois, consommation énergétiques et faible impact environnemental. 

L’OCCE initie également des projets technologiques, des démonstrateurs et des expérimentations dans les territoires pour valider la viabilité et la pertinence de ses approches.  L’OCCE conduit des réflexions et approches innovantes vers de nombreuses thématiques de la circularité :  santé, eau, finance verte, plastique, déchets du bâtiments et autonomie des territoires (notamment les insularités).

Gouvernance 
La présidence de l’OCCE est assurée depuis décembre 2019 par Christophe DEBIEN. 

Depuis décembre 2019, le bureau de l’OCCE se compose de Marcel TURBAUX, Luca DAL FABBRO, Jean HORNAIN, Christine ALBANEL, Eleonora RIZZUTO, Gilles ROGERS-BOUTBIEN, Jean-Pierre BLAT, Marc FERRARI, Philippe TUZZOLINO, et Axel DARUT. Les membres  adhérents sont constitués de startups, d’entreprises,  d’associations, de syndicats, des fonds d'investissements, des administrations et des collectivités territoriales à travers l’Europe.

Activités 
La proposition législative avortée en décembre 2014,   concernant le paquet Économie circulaire de la Commission Barroso a suscité de multiples critiques. À la suite de cela, un plan d’action a vu le jour dans le cadre de l’agenda 2015 de la Commission européenne. Afin d’en faire une réalité, l’OCCE aspire à une participation de toutes parties prenantes quels que soient leurs niveaux d’action et  leurs secteurs d’activité. En croisant des réflexions pluridisciplinaires sur les valeurs et les innovations nécessaires face au modèle linéaire, la fédération contribue à l’émergence de nouvelles règlementations européennes et internationales. Elle initie également des techniques et expérimentations territoriales basées sur le recyclage, le réemploi et l’économie liée aux circuits courts.

Références 
[1]  [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614]

[2] [https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/node/3102]

Liens externes 
[https://www.occe.eu/]

Organisation internationale à vocation économique